Cal·linic IV va ser patriarca de Constantinoble del 1801 al 1806 i del 1808 al 1809.

Referències 

Patriarques de Constantinoble
Morts a Istanbul
Morts a Constantinoble